Anthony Dupray (né en 1974), acteur et chanteur français.
 Gaston Dupray (1886-1976), acteur belge.
 Henri-Louis Dupray (1841-1909), peintre et illustrateur français.
 Micheline Dupray (née en 1927), poétesse française.